53 км, 53-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Населённые пункты 
 53-й км — посёлок при железнодорожном разъезде в Шкотовском районе Приморского края, входит в Новонежинское сельское поселение.

Железнодорожные объекты

Россия 
 53 км — другое название остановочного пункта / пассажирской платформы 52 км, Октябрьская железная дорога (Ленинградская область). Код 041053
 53 км — разъезд, Московская железная дорога (Курская область). Код 208610
 53 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога (Иркутская область). Код 923316
 53 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Удмуртская Республика). Код 255151
 53 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Забайкальская железная дорога (Амурская область). Код 951937
 53 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Кемеровская область). Код 862945
 53 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога (Омская область). Код 832653
 53 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Республика Башкортостан). Код 653889
 53 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Орловская область). Код 200619
 53 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога (Московская Область). Код 229180
 53 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Новгородская область). Код 055478
 53 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Ленинградская Область). Код 041068
 53 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Ростовская область). Код 512642
 53 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Карачаево-Черкесская Республика). Код 531018
 53 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Челябинская область). Код 801528

Украина 
 53 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога (Донецкая область). Код 483242
 53 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Одесская железная дорога (Винницкая область). Код 409028
 53 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южная железная дорога (Харьковская область). Код 441714

 
 
 

